



Alsace

Aquitaine
 Église Saint-Saturnin, à Baurech en Gironde
 Église Saint-Saturnin, à Berson en Gironde
 Église Saint Saturnin, à Blaignac, en Gironde
 Église Saint-Saturnin, à Buzy dans les Pyrénées-Atlantiques
 Église Saint-Saturnin, à Cardan en Gironde
 Église Saint-Saturnin, à Coutures en Dordogne
 Église Saint-Saturnin, à  Mauriac en Gironde
 Église Saint-Saturnin, à Moulis-en-Médoc en Gironde
 Église Saint-Saturnin, à Pompéjac en Gironde

Auvergne
 Église Saint-Saturnin, à Chanteuges, dans la Haute-Loire
 Église Saint-Saturnin, à Cusset, dans l'Allier
 Église Saint-Saturnin, à Mazerier, dans l'Allier
 Église Saint-Saturnin, à Rocles, dans l'Allier
 Église Notre-Dame (ou Saint-Saturnin), à Saint-Saturnin, dans le Puy-de-Dôme
 Église Saint-Saturnin, à Saint-Sornin, dans l'Allier

Bourgogne
 Église Saint-Saturnin, à Reulle-Vergy, en Côte-d'Or
 Église Saint-Saturnin, à Saulieu, en Côte-d'Or

Bretagne

Centre-Val de Loire
 Église Saint-Saturnin, à Ceaulmont, dans l'Indre
 Église Saint-Saturnin, à Limeray, en Indre-et-Loire
 Église Saint-Saturnin, à Thaumiers, dans le Cher
 Église Saint-Saturnin, à Tours, en Indre-et-Loire

Champagne-Ardenne

Corse

Franche-Comté

Île-de-France
 Église Saint-Saturnin, à Antony, dans les Hauts-de-Seine
 Église Saint-Saturnin, à Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne
 Église Saint-Saturnin, à Chauconin-Neufmontiers, en Seine-et-Marne
 Église Saint-Saturnin, à Gentilly, dans le Val-de-Marne
 Église Saint-Saturnin, à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne

Languedoc-Roussillon
 Église Saint-Saturnin, à Aimargues, dans le Gard
 Église Saint-Saturnin, à Bédouès, dans la Lozère
 Église Saint-Saturnin, à Belpech, dans l'Aude
 Église Saint-Saturnin, à Boule-d'Amont, dans les Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Saturnin, à Calvisson, dans le Gard
 Église Saint-Saturnin, à Cazouls-lès-Béziers dans l'Hérault
 Église Saint-Saturnin, à Enveitg, dans les Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Saturnin, à Montauriol, dans les Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Saturnin, à Montesquieu-des-Albères, dans les Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Saturnin, à Nissan-lez-Ensérune, dans l'Hérault
 Église Saint-Saturnin, à Palairac, dans l'Aude
 Église Saint-Saturnin, à Pézilla-la-Rivière, dans les Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Saturnin, à Pompignan, dans le Gard
 Église Saint-Saturnin, à Pont-Saint-Esprit, dans le Gard
 Église Saint-Saturnin, à Pouzols-Minervois , dans l'Aude
 Église Saint-Saturnin, à Saint-Sernin, dans l'Aude
 Église Saint-Saturnin, à Targasonne, dans les Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Saturnin, à Tresserre, dans les Pyrénées-Orientales
 Église Saint-Saturnin, à Vernet-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales
 Ancienne église Saint-Saturnin, à Vernet-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales

Limousin
 Église Saint-Saturnin, à Chaillac-sur-Vienne, en Haute-Vienne
 Église Saint-Saturnin, à Coussac-Bonneval, en Haute-Vienne
 Église Saint-Saturnin, au Vigen, en Haute-Vienne

Lorraine

Midi-Pyrénées 
 Église Saint-Saturnin, à Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées ;
 Église Saint-Saturnin, au Bourg, dans le Lot ;
 Église Saint-Saturnin, à Loubajac, dans les Hautes-Pyrénées ;
 Église Saint-Saturnin, à Nohic, en Tarn-et-Garonne ;
 Église Saint-Saturnin, à Parnac (Lot) ;
 Église Saint-Saturnin, à Pouzac, dans les Hautes-Pyrénées ;
 Église Saint-Saturnin, à Saint-Saturnin-de-Lenne, en Aveyron.

Nord-Pas-de-Calais

Normandie
 Église Saint-Saturnin, à Hondouville, dans l'Eure.
 Église Saint-Saturnin, à Piencourt, dans l'Eure.

Pays de la Loire
 Église Saint-Saturnin-du-Vieux-Bourg (en réalité Église Saint-Pierre-aux-Liens du Vieux-Bourg), à Nozay, en Loire-Atlantique

Picardie

Poitou-Charentes
 Église Saint-Saturnin, à Meschers-sur-Gironde, en Charente-Maritime
 Église Saint-Saturnin, à Mosnac, en Charente-Maritime
 Église Saint-Saturnin, à Saint-Saturnin, en Charente
 Église Saint-Saturnin, à Saint-Sornin, en Charente-Maritime
 Église Saint-Saturnin, à Tanzac, en Charente-Maritime
 Église Saint-Saturnin-de-Séchaud, à Saint-Saturnin, commune de Port-d'Envaux, en Charente-Maritime

Provence-Alpes-Côte d'Azur
 Église Saint-Saturnin, à Villeneuve, dans les Alpes-de-Haute-Provence

Rhône-Alpes
 Église Saint-Saturnin, à Saint-Sernin, dans l'Ardèche

Guadeloupe

Guyane

Martinique

La Réunion



Voir aussi